The All American ist

 der Nickname des Wrestler Ron Simmons
 ein American-Football-Film von 1953

Siehe auch:
 All-American